

Persone 
 Aaron Harang – giocatore statunitense di baseball
 Jean-Baptiste Harang – scrittore e giornalista francese

Altro 
 La Ferrière-Harang – frazione del comune francese di Souleuvre-en-Bocage nella regione della Normandia